Трка на 100 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. одржана је 28. и 29. јула на олимпијском стадиону Луис Кампоманес у Барселони.

Титулу освојену у Глазгову 2016, није бранила Ким Геверт из Белгије.

Земље учеснице 
Учествовале су 32 такмичарке из 20 земаља.

Рекорди

Победнице

Сатница

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовале прва три из 4 квалификационе групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв). 
Ветар:група 1: +0,7 м/с, група 2: -1,9 м/с, група 3: - 1,5 м/с, група 4: 0,6 м/с.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Место !! Група!! Стаза!! Атлетичар !! Земља !!Старт!! Време !! Белешка
|- bgcolor=ccffcc
|  || 3 || 4|| align="left" |  Верена Зајлер ||align=left|  Немачка ||  0,180||11,27|| КВ
|- bgcolor=ccffcc  
|  || 2 || 5|| align="left" |  Вероник Манг ||align=left|  Француска || 0,144||11,35|| КВ
|- bgcolor=ccffcc
|  || 1 || 1|| align="left" |  Езине Окпараебо ||align=left| Норвешка || 0,183||11,35|| КВ
|- bgcolor=ccffcc  
|  || 1 || 8|| align="left" |  Мирјам Сумаре ||align=left|  Француска || 0,195 ||11,35|| КВ, 
|- bgcolor=ccffcc  
|  || 3 || 7|| align="left" |  Марија Рјемјењ ||align=left|  Украјина || 0,208||11,38|| КВ|- bgcolor=ccffcc
|  || 4 || 3|| align="left" |  Ана Гурова ||align=left|  Русија || 0,174 ||11,42|| КВ|- bgcolor=ccffcc  
|  || 3 || 5|| align="left" |  Кристин Арон ||align=left|  Француска || 0,207||11,45|| КВ|- bgcolor=ccffcc  
|  || 4 || 7|| align="left" |   Лора Тарнер ||align=left|  Уједињено Краљевство || 0,203||11,45|| КВ|- bgcolor=ccffcc  
|  || 4 || 6|| align="left" |  Лина Гринчикајте ||align=left| Литванија || 0,208||11,48|| КВ|- bgcolor=ccffcc  
| 10 || 2 || 2|| align="left" | Георгија Коклони ||align=left|  Грчка ||0,182 ||11,50|| КВ|- bgcolor=ccffcc  
| 11 || 4 || 5|| align="left" |  Ане Мелингер ||align=left|  Немачка  ||0,166 ||11,51|| кв|- bgcolor=ccffcc  
| 12 || 1 || 7|| align="left" |  Ailis McSweeney ||align=left|  Ирска ||0,174 ||11,52|| кв|- bgcolor=ccffcc
| 12 || 1 || 4|| align="left" |  Јуна Мехти-Заде ||align=left|  Русија || 0,184 ||11,52|| КВ|- bgcolor=ccffcc  
| 12 || 3 || 6|| align="left" |  Digna Luz Murillo ||align=left|  Шпанија  ||0,165 ||11,52|| кв|- bgcolor=ccffcc 
| 15 || 4 || 2|| align="left" |  Наталија Погребњак ||align=left|  Украјина  || 0,175||11,53|| кв|- 
| 16 || 4 || 1|| align="left" |  Јулија Баљукина ||align=left|  Белорусија  || 0,214||11,55|| 
|- 
| 17 || 3 || 1|| align="left" |  Јулија Кацура ||align=left|  Русија || 0.183||11.57||  
|- 
| 18 || 3 || 3|| align="left" |  Ивет Лалова ||align=left|  Бугарска || 0,156  ||11,58||  
|-   
| 18 || 3 || 8|| align="left" |  Јулија Нестеренка ||align=left|  Белорусија || 0,179||11,58||
|- bgcolor=ccffcc   
| 18 || 2 || 6|| align="left" |  Олесја Повх ||align=left|  Украјина  || 0,151||11,58|| КВ|-   
| 21 || 1 || 6|| align="left" |  Алена Невмержицка ||align=left|  Белорусија || 0,210||11,63|| 
|-
| 22 || 2 || 7|| align="left" |  Yasmin Kwadwo ||align=left|  Немачка  || 0,205||11,68|| 
|- 
| 23 || 2 || 1|| align="left" |  Катержина Чехова ||align=left|  Чешка  ||0,188 ||11,69|| 
|-  
| 24 || 1 || 2|| align="left" |  Тина Мурн ||align=left|  Словенија|| 0,235||11,70||  
|- 
| 25 || 1 || 3|| align="left" |  Андреа Огразеану  ||align=left|  Румунија ||0,206 ||11,78||
|- 
| 26 || 2 || 4|| align="left" |  Ина Ефтимова ||align=left|  Бугарска || 0,168||11,79||  
|-   
| 27 || 1 || 5|| align="left" |  Мануела Леворато ||align=left|  Италија || 0,171||11,80||
|- 
| 27 || 2 || 3|| align="left" |  Марика Попович ||align=left|  Пољска || 0,218||11,80|| 
|-  
| 29 || 3 || 2|| align="left" |  Лена Бернтсон ||align=left|  Шведска || 0,202||11,84||
|-   
| 30 || 4 || 8|| align="left" |  Сара Марончели ||align=left|  Сан Марино || 0.210||12,64||   
|-   
| 31. || 2 || 8|| align="left" |  Ивана Розман ||align=left|  Македонија || 0,194||12,90||
|- 
| — || 4 || 4|| align="left" |  Folake Akinyemi ||align=left|  Норвешка || 0,170|| || 
|}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовале по три првопласиране из обе полуфиналне групе (КВ) и две према оствареном резултату (кв'''). 
Ветар:група 1: +1,0 м/с, група 2: +2,2 м/с

Финале 
 
Ветар: -0,6 м/с

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултат ЕП 2010. сајт ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном